Glob steht für:
 Kurzform für Globster

Glob  ist der Familienname folgender Personen:
 Johannes Ejner Glob (1882–1955), dänischer Maler
 Lave Glob (bl. 1427), katholischer Bischof (?–1427) des dänischen Bistums Viborg
 Niels Glob († 1498), katholischer Bischof (1478–1498) des dänischen Bistums Viborg
 Peter Vilhelm Glob (1911–1985), dänischer Archäologe, Sohn von Johannes Ejner Glob

Siehe auch:
 Luna-Glob
 Globe
 Klop
 Klopp